

Любжа — гміна в Прудницькому повіті Опольського воєводства
 Любжа — гміна в Свебодзінському повіті Любуського воєводства
 Любжа — село в гміні Любжа Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Любжа — село в гміні Любжа Прудницького повіту Опольського воєводства